Словенія бере участь в Олімпйських іграх з 1992 року. Раніше словенські спорсмени входили до команди Югославії. 

Національний олімпійський комітет Словенії створено в 1991 й визнано в 1993.

Таблиці медалей

Медалі за літніми Іграми

Медалі за зимовими Іграми

Медалі за літніми видами спорту

Медалі за зимовими видами спорту

Посилання 
 Словенія на Олімпійських іграх 

Країни на Олімпійських іграх
Словенія на Олімпійських іграх